Соревнования среди одиночек по академической гребле среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 2 заезда, по результатам которых две лучших спортсменки в каждом из них напрямую прошли в финал A, остальные спортсменки приняли участие в утешительном заезде.

Заезд 1

Заезд 2

Утешительный заезд 
По итогам утешительного заезда две лучшие спортсменки прошли в финал A, спортсменки, занявшие места с 3 по 5, прошли в финал B. Спортсменка из Эстонии не смогла стартовать.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Академическая гребля на сайте Универсиады
 Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)